Fue en el mes de febrero del año 2010 cuando de varios de los miembros actuales surge la idea de crear un grupo de forcados en la ciudad de Puebla, retomando los proyectos que anteriormente ya se habían dado en la ciudad, pero que por una u otra circunstancia no se había podido llevar a cabo.

Los planes lograron cristalizarse el 25 de abril de ese mismo año, fecha en la que el nuevo grupo pudo pegar un novillo en el marco de un festival taurino celebrado en Apizaco, Tlaxcala. A partir de esa fecha los forcados poblanos han tenido algunas actuaciones en pequeñas localidades , las cuales les han servido para conjuntarse mejor y llegar a ser un buen grupo.

Con Jorge Alarcon al frente del grupo se compone por otros quince forcados: Javier Calderon, Rafael Alonzo, Vidal Hernández, Carlos Calderon, Mauro Alarcon, David Coxca, Daniel Coxca, Alberto Hernández, Aldo Contreras, Jose Pastrana, Lauro Contreras, German, Miguel Jiménez, Carlos.

Noticias

Debut de los Forcados Amadores de Puebla, en el Relicario, 17 de diciembre de 2011

Véase también
 Forcado

Enlaces externos
 Forcados Hidalguenses

Ocupaciones taurinas
Festejos populares taurinos